{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76101) - || 2000 DD101 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76102) - || 2000 DP102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76103) - || 2000 DF103 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76104) - || 2000 DT103 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76105) - || 2000 DV103 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76106) - || 2000 DF104 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76107) - || 2000 DG104 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76108) - || 2000 DX105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76109) - || 2000 DC106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76110) - || 2000 DD106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76111) - || 2000 DK106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76112) - || 2000 DC107 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76113) - || 2000 DE107 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76114) - || 2000 DF107 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76115) - || 2000 DU107 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76116) - || 2000 DZ109 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76117) - || 2000 DM110 || 26 februari 2000 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (76118) - || 2000 DT110 || 27 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76119) - || 2000 DR112 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76120) - || 2000 DO114 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76121) - || 2000 DG117 || 25 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76122) - || 2000 DR117 || 25 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76123) - || 2000 EE || 1 maart 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (76124) - || 2000 EF1 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76125) - || 2000 EQ1 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76126) - || 2000 EW3 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76127) - || 2000 EV5 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76128) - || 2000 EZ6 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76129) - || 2000 EC8 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76130) - || 2000 ED8 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76131) - || 2000 EF8 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76132) - || 2000 EF10 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76133) - || 2000 ET10 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76134) - || 2000 EB11 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76135) - || 2000 EO11 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76136) - || 2000 EF12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76137) - || 2000 EQ12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76138) - || 2000 EX12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76139) - || 2000 EZ12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76140) - || 2000 EG13 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76141) - || 2000 EJ13 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76142) - || 2000 ER13 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76143) - || 2000 EV13 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76144) - || 2000 EK14 || 5 maart 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (76145) - || 2000 EO16 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76146) - || 2000 EU16 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76147) - || 2000 EY16 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76148) - || 2000 EP17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76149) - || 2000 EY17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76150) - || 2000 EE18 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76151) - || 2000 EA20 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76152) - || 2000 EH20 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76153) - || 2000 ER20 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76154) - || 2000 ET20 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76155) - || 2000 EX20 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76156) - || 2000 EG21 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76157) - || 2000 ET21 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76158) - || 2000 EL22 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76159) - || 2000 EQ22 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76160) - || 2000 EV23 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76161) - || 2000 EY23 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76162) - || 2000 EC25 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76163) - || 2000 EB27 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76164) - || 2000 EC27 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76165) - || 2000 EV28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76166) - || 2000 EX28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76167) - || 2000 ED29 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76168) - || 2000 EO29 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76169) - || 2000 ES29 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76170) - || 2000 EF30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76171) - || 2000 EH31 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76172) - || 2000 ET31 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76173) - || 2000 EE32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76174) - || 2000 EJ32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76175) - || 2000 EC34 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76176) - || 2000 EK35 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76177) - || 2000 EG36 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76178) - || 2000 EL36 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76179) - || 2000 EM36 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76180) - || 2000 ER36 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76181) - || 2000 EX36 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76182) - || 2000 EB39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76183) - || 2000 EN39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76184) - || 2000 EP39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76185) - || 2000 EQ39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76186) - || 2000 EC40 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76187) - || 2000 EX40 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76188) - || 2000 EY40 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76189) - || 2000 EC41 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76190) - || 2000 EG42 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76191) - || 2000 EQ42 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76192) - || 2000 EU43 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76193) - || 2000 EW44 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76194) - || 2000 EG45 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76195) - || 2000 EU45 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76196) - || 2000 EP46 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76197) - || 2000 EK47 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76198) - || 2000 EA49 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76199) - || 2000 EO49 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76200) - || 2000 EL50 || 10 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba|}

Planetoïdenlijsten